Eudes est un nom propre utilisé comme prénom ou comme nom de famille.

Origine 
Il provient du germanique Eudo, formé de *eud ou *euth.

Variantes 
Féminin : Odile, , Eudeline et Eudine.

Prénom composé Jean-Eudes.

Personnes portant ce prénom 

 Eudes, roi des Francs de 888 à 898.
 Eudes d'Aquitaine, prince d'Aquitaine, vainqueur des Musulmans à la bataille de Toulouse en 721.
 Eudes d'Orléans (vers 790-834), comte d'Orléans à partir de 821.
 Eudes de Toulouse (832-919), comte de Toulouse.
 Eudes de Vermandois-Vexin (vers 915-vers 946), comte d'Amiens.
 Eudes-Henri dit Henri Ier de Bourgogne(948-1002), duc de Bourgogne.
 Eudes  de Blois (vers 950-), comte de Blois, de Chartres, de Châteaudun, de Provins, d'Omois.
 Eudes II de Blois alias  (983-1037), comte de Troyes.
 Eudes II de Blois (mort le ), comte de Blois.
 Eudes de Vermandois (mort en 1045), comte de Vermandois.
 Eudes Ier de Déols (1012-1037), seigneur du Bas-Berry, vassal du duc d'Aquitaine.
 Eudes (né vers 1086), comte de Furneaux, membre des Herbertiens.
 Eudes de Saint-Maur (mort en 1112), copiste, écolâtre et chroniqueur.
 Eudes de Vitry (1124-1158), comte de Rethel.
 Eudes de Lorraine (mort en 1198), évêque de Toul.
 Odon de Sully (mort en  1208), évêque de Paris.
 Eudes Rigaud (vers 1210-1275), archevêque de Rouen, proche de Louis IX.
 Eudes de Cheriton, ou Odon de Cheriton, ou Odo of Cheriton, dans le Kent (vers 1185-1246/1247). Auteur de traités et de sermons du début du , connus pour ses Isopets (Narrationnes ou Parabolae, en latin, écrites vers 1220).
 Eudes de Montreuil, architecte du .
 Eudes IV de Bourgogne (vers 1295-), duc de Bourgogne.
 Eudes d’Orléans (né en 1968), duc d'Angoulême, cinquième enfant d'Henri d'Orléans (1933-2019), comte de Paris et prétendant orléaniste au trône de France sous le nom d'Henri VII, et de sa première épouse la princesse Marie-Thérèse de Wurtemberg, duchesse de Montpensier.

Personnes portant ce nom de famille 
 Jean Eudes (1601-1680), prêtre français, fondateur de la Congrégation des Eudistes, canonisé en 1925.
 François Eudes de Mézeray (1641-1683), historien et historiographe français.
 Émile Eudes, dit le général Eudes (1843-1888), révolutionnaire français, membre de la Commune de Paris.
 Victorine Eudes (1848-1881), militante républicaine communarde française.
 Eugène-Jules Eudes (1856-1938), peintre naturaliste français, auteur de nombreuses aquarelles de plantes et d'oiseaux.
 Raymond Eudes (1912-1980), député canadien et sénateur fédéral du Québec.
 Anaïs Eudes (née en 1989), pentathlonienne française.

Personnage de fiction 
 Eudes, personnage de la série Le Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme normand